Село
 Хрипськ

Контрольно-пропускний пункт
 Хрипськ (пункт контролю)